Smiljan je lahko:

 Smiljan, moško osebno ime
 Smiljan, rojstni kraj Nikole Tesle